1894 Haffner – asteroide della fascia principale
 Ghiacciaio Haffner – piccolo ghiacciaio in Antartide
 Monte Haffner – monte della Groenlandia
 Sinfonia Haffner – sinfonia composta da Wolfgang Amadeus Mozart a Vienna nel luglio del 1782

Persone 

 Antonio Maria Haffner – pittore e presbitero italiano del barocco
 Enrico Haffner – pittore italiano del barocco
 Ernst Haffner – scrittore tedesco
 Franz Haffner - politico, notaio e storico svizzero
 Sebastian Haffner – scrittore, giornalista e storico tedesco
 Scott Haffner – cestista statunitense

Pagine correlate

Hoffner